Populier, een geslacht van loofbomen uit de wilgenfamilie
Populieren (Monet), een serie schilderijen gemaakt door de Franse kunstschilder Claude Monet
Populieren (hout), of populierenhout, een verzamelnaam voor het hout van verschillende soorten uit het geslacht Populier
Populieren (Sint-Niklaas), een buurtschap in de stad Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen